Tangerine kan syfta på:

 Tangerine – låt skriven av Jimmy Page
 Tangerine (Led Zeppelin) – en sång av Led Zeppelin från Led Zeppelin III.
 Tangerine (1941) – en sång skriven 1941 av Johnny Mercer och Victor Schertzinger.
 Tangerine (1995) – en singel från 1995 av det amerikanska rockbandet Buffalo Tom.
 Tangerine (1997) – en singel från 1997 av det engelska rockbandet Feeder.